Cubal steht für:

Cubal (Angola), eine Stadt in Angola
Cubal do Lumbo, ein Ort in Angola
Cubal (Fluss) (Quicombo), ein Fluss in Angola
Cubal da Hanha, ein Fluss in Angola
Cubal da Ganda, ein Fluss in Angola